Bjärby kan syfta på:

 Bjärby socken – en socken i Västergötland
 Bjärby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Bjärby församling –  en tidigare församling i Skara stift –2002
 Särestad-Bjärby kyrka – en kyrkobyggnad i Särestad
 Bjärby kyrkplats – lämningarna efter en medeltida kyrka
 Bjärby distrikt – ett distrikt i Grästorps kommun och Västra Götalands län 2016–
 Bjärby – en ort i Karlskrona kommun
 Bjärby alvar – ett naturreservat i Mörbylånga kommun